Cushman ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Saunders Cushman (1816–1876), US-amerikanische Schauspielerin
 Clifton Cushman (1938–1966), US-amerikanischer Hürdenläufer
 David Cushman (1939–2000), US-amerikanischer Biochemiker
 Florence Cushman (1860–1940), amerikanische Astronomin
 Francis W. Cushman (1867–1909), US-amerikanischer Politiker
 Henry W. Cushman (1805–1863), US-amerikanischer Politiker
 John H. Cushman (1921–2017), US-amerikanischer Generalleutnant
 John P. Cushman (1784–1848), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Augustine Cushman (1881–1949), US-amerikanischer Paläontologe
 Joshua Cushman (1761–1834), US-amerikanischer Politiker
 Pauline Cushman (1833–1893), US-amerikanische Spionin

 Samuel Cushman (1783–1851), US-amerikanischer Politiker
 Vera Charlotte Scott Cushman (1876–1946), amerikanische Sozialarbeiterin

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cushman (Arkansas)
 Cushman (Illinois)
 Cushman (Massachusetts)
 Cushman (Montana)
 Cushman (Nebraska)
 Cushman (New Hampshire)
 Cushman (Oregon)
 Cushman Junction (Arkansas)

Sonstiges:

 Cushman (Marke), US-amerikanische Marke für Motorräder sowie leichte Nutz- und Kommunalfahrzeuge
 Cushman & Wakefield, globale Immobilien-Dienstleistungsgesellschaft

im NRHP gelistete Objekte:

 Cushman No. 1 Hydroelectric Power Plant, in Hoodsport, Washington, ID-Nr. 88002759
 Cushman No. 2 Hydroelectric Power Plant, in Hoodsport, Washington, ID-Nr. 88002757
 Cushman Tavern, in Lisbon, Maine, ID-Nr. 79000125
 Cushman Village Historic District, in Amherst, Massachusetts, ID-Nr. 92001553
 Cushman House (Baker, Louisiana), NRHP-ID: 91000072
 Cushman House (Arlington, Massachusetts), NRHP-ID: 85001027